Frottage steht für:

 Frottage, eine künstlerische Drucktechnik
 Frottage, seltenes Synonym für Frotteurismus, eine Sexualpraktik, siehe Frotteur